Cassville est le nom de diverses localités aux États-Unis :
 Cassville, localité du comté de Bartow, dans l'État de Géorgie ;
 Cassville, village du comté de Howard, dans l'État de l'Indiana ;
 Cassville, petite ville siège du comté de Barry, dans l'État du Missouri ;
 Cassville, localité du comté d'Oneida dans l'État de New York ;
 Cassville, petite localité du comté de Huntingdon, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Cassville, village du comté de Monongalia, dans l'État de Virginie-Occidentale ;
 deux localités du comté de Grant, dans l'État du Wisconsin :
 Cassville, peuplé de  hab. en 2000, dont le territoire est enclavé dans celui de Cassville ci-dessous ;
 Cassville, peuplée de  hab. en 2000.